Terua (Teroua; *Deroua?), Dariunque () ou Daroinque (Daroynk; Darewnc'berd), a atual cidade turca de , foi uma fortaleza situada no cantão de Cogovita, na província de Airarate, na Armênia. Era um ponto seguro, por ser local de difícil acesso, e no período arsácida serviu como local para armazenar parte do tesouro real.

Em 337, o rei   e o católico  se esconderam ali quando o chefe nômade Sanatruces invadiu a Armênia. No , quando Cogovita estava sob controle Bagratúnio,  e seu filho  foram sepultados na fortaleza. Entre 685 e 688,  construiu a Catedral de Amenaperquiche ("o salvador de todos os homens") em Terua e foi sepultado nela.

Bibliografia 

 

 

 

 

 

 

Cogovita
Fortalezas do Reino da Armênia (Antiguidade)